Czaplin – kolonia w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Słońsk
 Czaplin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Czaplin – część wsi Niewodnica Kościelna
 Czaplin – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Czaplin – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie łojowskim

 Zobacz też
 Czaplin Mały, Czaplin Wielki
 Czaplinek